

Codici 
 tbq – codice ISO 639-5 delle lingue tibeto-birmane

Altro 
 TBq – simbolo del terabecquerel